: 

 1922 : Lawful Larceny, pièce de théâtre de Samuel Shipman
 1923 : La Gueuse () d'Allan Dwan
 1930 : , film réalisé par Lowell Sherman